Fresneda ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo de Fresneda (1495–1577), spanischer Franziskaner
 Fuensanta Fresneda Galera (* 1984), spanische Flamenco-Tänzerin und Choreografin, siehe Fuensanta la Moneta
 Iván Fresneda (* 2004), spanischer Fußballspieler